Плато — підвищена рівнина з плескатою або слабохвилястою поверхнею
 Плато — друга фаза циклу сексуальних реакцій людини
 Плато — часовий відтинок, протягом якого певні характеристики залишаються незмінними

Топонім

Плато — департамент Беніну

Плато — департамент в провінції Верхнє Огове на південному сході Габону.

Плато — місто і муніципалітет у Колумбії.

Плато — департамент Республіки Конго

Плато — штат у Нігерії

Плато — місто, штат Міннесота
 Плато — селище, штат Міссурі

Плато-де-Д'єс — громада в кантоні Берн

Прізвище 

 Жозеф Антуан Фердинанд Плато (1801—1883) — бельгійський фізик і математик
  (1964—1999) — американська акторка